Това е пълен списък на музикалните издания на руската поп-група „Тату“.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Сингли 

Тату
Дискографии на руски изпълнители